Бианка може да се отнася до:
 Бианка — героиня на Шекспир.
 Бианка — спътник на Уран.